

Geografia 
Auriac – comune francese del dipartimento dell'Aude
Auriac – comune francese del dipartimento del Corrèze
Auriac – comune francese del dipartimento dei Pirenei Atlantici

Altro 
 Olivier Auriac – calciatore francese